Pocillopycnis är ett släkte av svampar. Pocillopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pocillopycnis